Нойс () — німецький топонім та прізвище. Як «Нойс» будуть транслітеруватися українською і деякі інші назви: ,  та ін.

Топоніми 
 Нойс — місто, розташоване в землі Північний Рейн-Вестфалія.
 Райн-Нойс — район в Німеччині, в складі округу Дюссельдорф землі Північний Рейн-Вестфалія.

Персоналії 

 Альвін Нойс (1879–1935) — німецький актор і режисер
 Еріх Нойс (1899–1982) — німецький історик та архівар
 Йоганн Вільгельм Нойс (1780–1857) — професор права
 Генріх Георг Нойс (1654–1716) — німецький поет, автор пісень релігійного змісту.
 Гельмут Нойс (1908–2009) — німецький контрадмірал
 Вільгельм Нойс (1880–1965) — католицький священик та історик церкви
 Вольфганг Нойс (1923–1989) — німецький актор
 Роберт Нойс (Robert Norton Noyce) — американський інженер.
 Філіпп Нойс (Phillip Noyce) — американський режисер.

Німецькі прізвища